Александр Дмитриевич Кольцов (12 сентября 1931 года, д. Овинцы, Тверская область) — советский и российский . Автор краеведческих книг о Пеновском крае. Директор Пеновского районного краеведческого музея. Почётный гражданин Пеновского района. Со времени открытия в 1986 году истинного истока Западной Двины в Пеновском районе А. Д. Кольцов является его неформальным хранителем и пропагандистом, организатором многих краеведческих экскурсий. Активный сторонник дальнейшего обустройства и развития истока, создания на его основе национального ландшафтного парка-заповедника «Исток Западной Двины-Даугавы» с объединением усилий всех заинтересованных организаций государств, по территории которых протекает река.

Биография 
Из крестьянской семьи. В 1963 году окончил Смоленский институт физкультуры, а затем географический факультет Калининского университа (1972).

По завершении обучения работал инструктором физвоспитания (1956—57), затем председателем Пеновского районного комитета по физкультуре и спорту (1957—61) и учителем физкультуры в школе (1961—75). С 1975 по 1995 годы директор неполной средней школы. После перешёл на работу заведующим краеведческим музеем Пеновского района (с 1995).

Печатается с 1975 года в местной печати.

Ведет общественную работу, избирался депутатом районного совета в 1974—78; 1988—2000 гг.

Награды 
Награждён медалью «Ветеран труда» (1984), знаками «Победитель социалистического соревнования» (1981), «Отличник народного просвещения» (1993). почётный гражданин Пеновского района.

Библиография 
 Кольцов А. Д. В краю озёр и рек : Краевед. записки : [О Пенов. р-не Твер. обл.] . — Тверь : Тверское областное книжно-журнальное издательство, 1995. — 173 с.
 Кольцов А. Д. Край наш Пеновский : Краеведч. записки. 1999 г. / А. Д. Кольцов. — М., 1999. — 168 с.
 Кольцов А. Д. Церкви Пеновского района : Краеведч. записки / Александр Кольцов. — М., [2000]. — 32, [8] с. : ил., портр.; 20 см.
 Кольцов А. Д. На земле истоков : [краевед. записки : кн. о малой родине] / Александр Кольцов. — М. : Деловой мир, 2004. — 359 с.
 Кольцов А. Д. Сердце озерного края : краеведческие записки / Александр Кольцов. — Тверь : Русская провинция, 2006 (Тверь : Тверской полиграфкомбинат детской литературы). — 175 с. : ил., цв. ил., портр.; 23 см; ISBN 5-87266-080-4
 Кольцов А. Д. Памятники Пеновского края [Текст] : [альбом-путеводитель] : 70-летию начала Великой Отечественной войны, 70-летию освобождения Пеновского района от немецких захватчиков, Году воинской славы Тверской области / Александр Кольцов. — Тверь : Русская провинция, 2011. — 181, [2] с. : цв. ил., портр.; 22x21 см.

Отличники народного просвещения РСФСР
Выпускники Тверского государственного университета
Директора музеев России